Die Saison 2021/22 der Regionalliga Bayern war die neunte Spielzeit der Fußball-Regionalliga Bayern und die 14. Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 15. Juli 2021 mit der Partie des TSV Aubstadt gegen den Drittligaabsteiger SpVgg Unterhaching eröffnet und am 21. Mai 2022 beendet. Zwischen dem 4. Dezember 2021 und dem 24. Februar 2022 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Eine Wahl, an der 80,46 % der wahlberechtigten Verbandsmitglieder teilgenommen hatten, ergab am 18. Mai 2021, dass sich 71,14 % für eine Abrechnung der Spielzeit 2019–21 nach der Quotientenregelung mit direkten Auf- und Abstiegen aussprachen. Einziger Absteiger in die Bayernliga war der VfR Garching, in die Regionalliga aufsteigen durften dagegen der FC Pipinsried sowie der SC Eltersdorf.

Darüber hinaus musste erstmals über eine Playoff-Runde ein Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga ermittelt werden. In dieser konnte sich zwar der 1. FC Schweinfurt 05 gegen Viktoria Aschaffenburg sowie die SpVgg Bayreuth durchsetzen, verlor dann aber anschließend beide Aufstiegsspiele gegen den Nord-Vertreter TSV Havelse und verblieb somit in der Regionalliga.

Saisonverlauf 
Der Titelkampf wurde von Saisonbeginn an hauptsächlich zwischen der SpVgg Bayreuth und dem Absteiger Bayern München II geführt, wohingegen auch der amtierende Meister Schweinfurt 05 sowie der zweite Absteiger Unterhaching lange Chancen auf den Aufstieg hatten. Schweinfurt war darüber hinaus das einzige Team aus der oberen Tabellenhälfte, das während der Saison seinen Trainer wechselte. Es dauerte trotz eines deutlichen 4:0-Rückrunden-Erfolgs Bayreuths über die Münchner bis zum vorletzten Spieltag, bis eine Entscheidung fiel, da die Oberfranken ihrerseits in der 34. Runde mit 0:4 gegen den Tabellenletzten TSV 1860 Rosenheim verloren. Die Bayern mussten nun erneut ein 0:4 hinnehmen, diesmal gegen Wacker Burghausen, woraufhin Bayreuth die fünf Zähler Vorsprung bereits reichten, um sportlich den Drittligaaufstieg zu finalisieren. Seit der Spielzeit 2005/06 hatte die Altstadt nicht mehr drittklassig gespielt, damals war es jedoch noch die zweigleisige Regionalliga gewesen.

Für Rosenheim, das mit Abstand die meisten Gegentreffer hinnehmen musste, stand nach einer Sieglosserie von 13 Partien Anfang Mai 2022 nach fünf Saisons in der Regionalliga Bayern der Abstieg fest, am 36. Spieltag folgte der SV Schalding-Heining. Zwei Spiele vor Saisonende konkurrierten noch Greuther Fürth II, Aufsteiger SC Eltersdorf sowie der FC Memmingen darum, zumindest in der Abstiegsrelegation antreten zu können. Während Fürth und Eltersdorf ihre letzten beiden Spiele jeweils gewinnen konnten und sich in die Relegation retteten, holten die Memminger nur einen Sieg und verloren am letzten Spieltag gegen Augsburg, woraufhin auch für sie der Abstieg besiegelt war. In der Relegation setzten sich die Fürther schließlich durch, wohingegen die Eltersdorfer aus der Nachbarstadt Erlangen an der SpVgg Ansbach 09 scheiterten.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2021/22 qualifizierten sich folgende Vereine:
 zwei Absteiger aus der 3. Liga 2020/21:
  FC Bayern München II
  SpVgg Unterhaching
 der in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga 2021/22 gescheiterte Teilnehmer:
  1. FC Schweinfurt 05
 der zweit- und drittplatzierte Teilnehmer der Aufstiegs-Play-offs
  Viktoria Aschaffenburg
  SpVgg Bayreuth
 die verbleibenden Teams aus der Regionalliga Bayern 2019–21:
  1. FC Nürnberg II
  TSV Aubstadt
  VfB Eichstätt
  TSV Buchbach
  SpVgg Greuther Fürth II
  FC Augsburg II
  SV Schalding-Heining
  Wacker Burghausen
  FV Illertissen
  TSV 1896 Rain
  SV Heimstetten
  FC Memmingen
  TSV 1860 Rosenheim
 die Aufsteiger aus der Bayernliga 2019–21:
  SC Eltersdorf (Quotientenmeister Nord)
  FC Pipinsried (Quotientenmeister Süd)

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Der Meister ist sportlich für die 3. Liga 2022/23 qualifiziert.

Abstieg aus der Regionalliga Bayern

Die drei Mannschaften auf den Plätzen 18 bis 20 steigen direkt ab, die Teams auf den Plätzen 16 und 17 spielen mit den beiden Vizemeistern der Staffeln der Bayernliga die verbleibenden Plätze in der Regionalliga Bayern aus.

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nach- bzw. Künstlernamen sortiert.

Zuschauertabelle 
Seit Saisonbeginn war die Gesamtzuschauerzahl pro Partie in Folge der COVID-19-Pandemie begrenzt.

Höchstwerte der Saison 
 Die höchsten Siege waren mit jeweils acht Toren Differenz:
 das 8:0 von Wacker Burghausen gegen den TSV 1860 Rosenheim
 das 8:0 des 1. FC Schweinfurt 05 gegen den TSV 1860 Rosenheim
 das 9:1 des TSV Aubstadt gegen den SV Schalding-Heining
 Das torreichste Spiel war mit zehn Toren:
 das 9:1 des TSV Aubstadt gegen den SV Schalding-Heining
 Das Heimspiel der SpVgg Bayreuth gegen den FC Bayern München II haben die meisten Zuschauer (10.016) verfolgt.

Wissenswertes 
 Am 27. Spieltag wurde beim Spiel des SC Eltersdorf gegen die SpVgg Greuther Fürth erstmals in der Regionalliga Bayern ein rein weibliches Schiedsrichtergespann eingesetzt. Geleitet wurde die Partie von Angelika Söder, der die Linienrichterinnen Daniela Göttlinger und Alessa Plass zur Seite standen.

Stadien

Trainerwechsel

Einzelnachweise 

Regionalliga Bayern 2021
2021